2451 км, 2451-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 2451 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 826756
 2451 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Республика Дагестан). Код 544836